Суперкубок Турции по футболу 2010 года () — 37-й матч Суперкубка Турции, в котором встречались чемпион страны сезона 2009/10 «Бурсаспор» и обладатель Кубка «Трабзонспор». Встреча состоялась 7 августа 2010 года в Стамбуле, на Олимпийском стадионе Ататюрка.

Для «Трабзонспора» этот Суперкубок являлся 11-м по счёту (7 из них команда выигрывала), для «Бурсаспора» — только вторым после розыгрыша 1986 года, в котором он уступил «Бешикташу» 1:2.

Обладателем Суперкубка Турции 2010 года стал «Трабзонспор», разгромивший «Бурсаспор» со счётом 3:0. Причём все 3 мяча забил колумбийский нападающий Теофило Гутьеррес в короткий период с 55-й по 72-ю минуту матча.

Матч

Отчёт о матче

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Турции 2010 на сайте Турецкой футбольной федерации

2010
Матчи ФК «Бурсаспор»
Матчи ФК «Трабзонспор»
Турция
Спорт в Турции в 2010 году
Август 2010 года
События 7 августа
Спортивные соревнования в Стамбуле